Guglielmo ist:

 ein italienischer Vorname (deutsch Wilhelm), siehe Guglielmo (Vorname)
 eine Hauptrolle in Mozarts Oper Così fan tutte
 der Vorname des Erfinders Guglielmo Marconi
 ein Berg in der Lombardei, siehe Monte Guglielmo
 ein linken Nebenfluss des Bagnadore in der Lombardei, siehe Guglielmo (Bagnadore)
 der Konventionsname eines anonymen italienischen Meisters, siehe Mastro Guglielmo

Siehe auch:
 Guglielmi